Суперли́га — название высших спортивных дивизионов по некоторым видам спорта.

Россия 
 Суперлига (хоккей) (до 2008 года)
 Суперлига (хоккей с мячом)
 Суперлига (мини-футбол)
 Суперлига (баскетбол, мужчины) (Суперлига Б до 2010)
 Суперлига (баскетбол, женщины) (Суперлига Б до 2010)
 Суперлига А (баскетбол, мужчины) (до 2010)
 Суперлига А (баскетбол, женщины) (Другое название «Дивизион А»)
 Суперлига Б (баскетбол, женщины) (Другое название «Дивизион Б») (до 2010)
 Суперлига (волейбол, мужчины)
 Суперлига (волейбол, женщины)

Другие страны — баскетбол 
 Суперлига Украины
 Косоварская Баскетбольная Суперлига
 Баскетбольная суперлига (Турция)

Другие страны — футбол 
 Суперлига — планируемая сильнейшими футбольными клубами Европы элитная футбольная лига, неконтролируемая УЕФА.
 Албанская Суперлига
 Греческая футбольная суперлига
 Датская Суперлига
 Суперлига Аргентины (в сезонах 2017/18—2019/20)
 Китайская Суперлига
 Суперлига Сербии
 Турецкая Суперлига
 Швейцарская Суперлига
 Индийская суперлига
 Женская суперлига Испании

Прочее 
 Суперлига — крупнейшее клубное соревнование по регбилиг в Европе
 Регбийная Суперлига — чемпионат США
 Испанская хоккейная суперлига

Значения, не имеющие отношения к спорту
 Суперлига  — юмористическая телеигра на СТС, частичный аналог Лиги смеха.

См. также 
 
 

Спортивные соревнования